

Toponyme 

 La Grande Bretèche, couvent situé dans la commune de Tours en France.

Titres 

La Grande Bretèche (1831), nouvelle française d’Honoré de Balzac ;
Le Château de la Bretèche (1913), opéra belge d’Albert Dupuis ;
La Grande Bretèche (1960), téléfilm français de Claude Barma ; 
La Grande Bretèche (1973), téléfilm américain de Peter Sasdy.